Thiel steht für:
 Thiel, deutscher Familienname
 Thiel Logistik, luxemburgisches Logistikunternehmen, siehe Logwin AG
 Thiel (Modelleisenbahn), deutscher Hersteller von Modellbahnzubehör
 Thiel (Mondkrater), benannt nach dem Ingenieur Walter Thiel
 Thiel Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Thiel Trough, Tiefseerinne unter dem Filchner-Ronne-Schelfeis, Weddell-Meer, Antarktis
 Bahnwärter Thiel, Erzählung (1888) von Gerhart Hauptmann – Verfilmung 1968 und 1982
 Uhrenfabrik Gebrüder Thiel, siehe Wirtschaftsgeschichte der Stadt Ruhla#Wirtschaftsgeschichte nach 1860
 Bahnwärter Kulturstätten GmbH, eine Kulturstätte auf dem Gelände der ehemaligen Großviehhalle in München

Siehe auch:
 Thil
 Tiel
 Teal